Open Your Eyes, a Yes rock együttes tizenötödik stúdióalbuma
Open Your Eyes, az előző album címadó dala
Open Your Eyes (Pillar-dal)